Bent Jensen er navnet på flere personer:

 Bent Jensen (historiker) (født 1938) – dansk historiker
 Bent Jensen (rotræner) (1948–2008) – dansk rotræner
 Bent Jensen (roer) (1925-2016) – dansk roer
 Bent Kjær Jensen – fodboldspiller
 Bent Jensen (nyhedsoplæser i DR)
 Bent Jensen (erhvervsmand) (født 1951/1952) - dansk erhvervsmand og direktør for Linak